Габунія () — грузинське прізвище. Відомі носії:

 Габунія Георгій Валерійович (1952-2000) — російський державний діяч.
 Габунія Георгій (1975) — грузинський телеведучий.
 Габунія Гуранда Георгіївна (1938-2019) — народна артистка Грузії, провідна актриса театру ім. К. Марджанішвілі.
 Габунія Заза  (нар. 1984)
Габунія Калістрат Євстафійович (1888-1937) — російський радянський геолог, декан гірничого факультету Тбіліського Університету.
Габунія Леонід Калістратович (1920-2001) — радянський грузинський палеонтолог, член АН Грузинської РСР, син К. Є. Габунії.
 Габунія Мераб   (нар. 1985) — грузинський регбіст.
 Габунія Меггі Зурабовна (нар. 1981) — грузинський модельєр, художник.
 Габунія Нато Мерабовна (1859-1910) — грузинська актриса.
Габунія Нодар Калістратович (1933-2000) — композитор, ректор Тбіліської консерваторії. Син К. Є. Габунії.
 Габунія Миколай (в чернецтві Феофан Габунія; 1803-1859) — князь; єпископ Мінгрельскої єпархії.

Прізвища